La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Jean Bourrec remplace Henri Carrère comme entraîneur et Auch n’est pas qualifié pour les seizièmes de finale.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule et n’est pas qualifié pour les seizièmes de finale.

À domicile 
 Auch-Perpignan 6-6
 Auch-Dax 0-6 : match houleux qui prive Auch d’une qualification pour les seizièmes de finale.
 Auch-Angoûleme 11-6
 Auch-Narbonne 11-14
 Auch-Bayonne 6-6
 Auch-Montauban 12-0
 Auch-Céret 19-5

À l’extérieur 
 Perpignan-Auch 43-0
 Dax-Auch 11-5
 Angoulême-Auch 3-3
 Narbonne-Auch 10-8
 Bayonne-Auch 20-0
 Montauban-Auch 15-8
 Céret-Auch 9-17

Challenge du Manoir 
Auch termine dernier de sa poule de Challenge avec 6 points soit un nul (contre Biarritz) et 4 défaites contre Cognac, Dax, Lourdes et Angoulême.

À domicile

À l’extérieur

Classement des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Lourdes (15 points) contre Béziers (17) et Perpignan (15) contre Toulouse (16).

Effectif 
 Arrières : 
 Ailiers : 
 Centres : 
 Ouvreur : René Monsarrat 
 Demis de mêlée : Jacques Barbé 
 Troisième ligne centre : 
 Troisièmes lignes aile : Justumus
 Deuxièmes lignes : 
 Talonneur : 
 Piliers :

Bibliographie

Notes et références 

1955-1956
Rugby à XV en 1955
Rugby à XV en 1956